Brian Reynolds peut désigner :
 Brian Reynolds, réalisateur de jeux vidéo ;
 Bryan Reynolds, footballeur américain ;
 Brian J. Reynolds, cinéaste américain, chef opérateur.